Бацање копља за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 9. до 15. септембра  на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 84 такмичара из 51 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016.)

Класа Ф12

Класа Ф13

Класа Ф34

Класа Ф38

Класа Ф40

Класа Ф41

Класа Ф42

Класа Ф43

Класа Ф44

Класа Ф46

Класа Ф53

Класа Ф54

Класа Ф56

Класа Ф57

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класе Ф12 и Ф13

Класа Ф34

Класа Ф38

Класе Ф40 и Ф41

Класе Ф42, Ф43 и Ф44

Класе Ф46

Класе Ф53 и Ф54

Класе Ф56 и Ф57

Резултати

Финале

Класе Ф12 и Ф13 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 11:02 ,

Класа Ф34 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:35 ,

Класа Ф38 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:45 ,

Класе Ф40 и Ф41 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:45 ,

Класе Ф42, Ф43 и Ф44 
Такмичење је одржано 9.9.2016. годину у 17:42 ,

Класа Ф46 
Такмичење је одржано 13.9.2016. годину у 18:03 ,

Класе Ф53 и Ф54 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:45 ,

Класе Ф56 и Ф57 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 17:34 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Бацање копља на Летњим параолимпијским играма